Dörwald ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Ludwig Dörwald (um 1873–?), deutsch-britischer Marine- und Automobilingenieur, Motoren- und U-Bootpionier
 Lotte Dörwald (verheiratet Lotte Bürstinghaus; 1884–1951), deutsche Sängerin (Alt) 
 Paul Dörwald (1859–1937), deutscher Philologe 
 Wilhelm Dörwald (1859–1917), deutscher Sänger (Bariton)